Brandon Charles Brown (n. 1981), cestista statunitense
Brandon Robert Brown (n. 1989), cestista statunitense
Brandon Brown (n. 1985), cestista statunitense
 Brandon Brown (n. 1991), cestista statunitense